Tătărești, comune della Moldavia nel distretto di Cahul
 Tătărești, comune della Moldavia nel distretto di Strășeni